Эстония участвовала в конкурсе многократно. Дебют страны состоялся в первом конкурсе 1994 года.

За всю историю конкурса Эстония ни разу не получала первого места. Лучшим результатом является 3 место в конкурсе 1996 года.

Участники 
Легенда
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Прошла в финал
  Не прошла в финал
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшийся конкурс
  Участвовала, как часть другой страны

Примечания